Scholte ist der Familienname folgender Personen:

 Henk Scholte (1932–1998), niederländischer Karambolagespieler und Unternehmer
 Jan Hendrik Scholte (1874–1959), niederländischer Philologe
 Rob Scholte (* 1958), niederländischer Künstler